Ophiochitonidae är en familj av ormstjärnor. Ophiochitonidae ingår i ordningen Ophiurida, klassen ormstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ophiochitonidae 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormstjärnor
Ophiochitonidae